Miejscowości w USA:
 Fairhope – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Baldwin
Gminy w USA:
 Fairhope (ang. Fairhope Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset